Guadalupe Morelos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Guadalupe de Morelos, ort, Oaxaca, San Jorge Nuchita, 
 Guadalupe Morelos, Puebla, ort, Acatzingo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar